Ста́рая Гу́та — населённые пункты:

Россия
Старая Гута — село, Унечский район, Брянская область

Украина
Винницкая область
Старая Гута — село, Хмельницкий район
Волынская область
Старая Гута — село, Старовыжевский район
Житомирская область
Старая Гута — село, Барановский район
Старая Гута — село, Емильчинский район
Старая Гута — село, Малинский район
Ивано-Франковская область
Старая Гута — село, Богородчанский район
Сумская область
Старая Гута — село, Середино-Будский район
Хмельницкая область
Старая Гута — село, Деражнянский район
Старая Гута — село, Дунаевецкий район
Старая Гута — село, Новоушицкий район